akcja serca
 Banca Popolare di Milano
 Botta Puricelli Milano
 uderzenia na minutę (ang. beats per minute)
 zarządzanie wydajnością firmy (ang. business performance management)
 zarządzanie procesami biznesowymi (ang. business process management)